Charlotte est un nom propre utilisé comme prénom, toponyme ou nom commun.

Prénom
Charlotte est un prénom féminin dérivé de Charles avec le suffixe diminutif féminin « -otte », tout comme Carlota, Carlotta, Charlottine, Charlène, Charline, Lotte, Lottie et Lotty.

Les Charlotte sont fêtées le 17 juillet.

Variantes linguistiques 
 poitevin-saintongeais : Charloton et Charlotun

Personnalités portant le prénom Charlotte 
 

 Charlotte de Bourbon (1388 - 1422), reine de Chypre ;
 Charlotte de Savoie (1441 – 1483), épouse de Louis XI ;
 Charlotte de Chypre (1444 – 1487) ;
 Charlotte d'Albret (1480 – 1514), dame de Châlus et épouse de César Borgia, prince de la Renaissance ;
 Charlotte Amélie de Hesse-Cassel (1650 – 1714), reine de Danemark
 Élisabeth-Charlotte de Bavière (1652 – 1722), duchesse d'Orléans, mère du régent et de la duchesse-régente de Lorraine et de Bar (qui suit) ;
 Élisabeth-Charlotte d'Orléans (1676-1744) épouse de Léopold  de Lorraine, grand-mère de Marie-Antoinette et mère de la suivante ;
 Anne Charlotte de Lorraine, (1718 – 1773) abbesse de Remiremont, de Mons et d'Essen ;
 Sœur Charlotte de La Résurrection, (1715-1794)  carmélite, béatifiée avec ses soeurs en 1906; 
 Charlotte de Mecklembourg-Strelitz (1744 – 1818), épouse de Georges III et connue aussi comme la reine Charlotte, aurait peut-être donné son nom au fameux dessert ;
 Charlotte de Robespierre (1760 – 1834), sœur de Maximilien, d'Augustin et d'Henriette ;
 Charlotte Corday, contre-révolutionnaire française ;
 Charlotte de Prusse, tsarine de Russie
 Charlotte de Wurtemberg, grande duchesse de Russie
 Charlotte de Hanovre (1796-1817), princesse de Galles, fille unique et héritière de George IV du Royaume-Uni
 Charlotte Brontë, écrivain 
 Charlotte de Belgique (1840-1927), impératrice du Mexique
 Sophie-Charlotte en Bavière (1847-1897), duchesse d'Alençon, sœur de "Sissi"
 Charlotte de Luxembourg (1896-1985), grande-duchesse de Luxembourg
 Joséphine-Charlotte de Belgique (1927-2005), grande duchesse de Luxembourg
 Charlotte de Monaco (1898-1977), fille légitimée du prince Louis II de Monaco ;
 Charlotte Rampling, actrice
 Charlotte Julian, chanteuse et actrice française
 Charlotte de Turckheim, comédienne
 Charlotte Gainsbourg (1968), chanteuse et comédienne
 Charlotte Valandrey (1968-2022), actrice et écrivaine française 
 Charlotte Casiraghi, fille de la princesse Caroline de Monaco
 Charlotte Flair (1986), nom de ring de la catcheuse américaine Ashley Fliehr.
 Charlotte de Witte (1992-), disc-jockey belge et productrice de musique électronique
 Charlotte de Cambridge (2015), fille du prince William de Cambridge.

Toponyme

Aux États-Unis 
 Charlotte, ville siège du comté de Mecklenburg, en Caroline du Nord, État dont elle est la ville la plus peuplée ;
 Charlotte, une ville du comté de Clinton, en Iowa.
 Charlotte, ville du comté de Washington, dans l'État du Maine ;
 Charlotte, ville siège du comté d'Eaton, dans l'État du Michigan ;
 dans l'État de New York :
 Charlotte, localité du comté de Chautauqua ;
 Charlotte, quartier de Rochester, dans le comté de Monroe ;
 Charlotte, ville du comté de Dickson, dans l'État du Tennessee ;
 Charlotte, ville du comté d'Atascosa, dans l'État du Texas ;
 Charlotte, ville du comté de Chittenden, dans l'État du Vermont ;
 Charlotte Amalie, capitale et plus grande ville des îles Vierges américaines, sur l'île Saint-Thomas ;
 Charlotte Amalie West, autre ville des îles Vierges américaines, sur l'île Saint-Thomas ;
 Quatre comtés portent le nom de «  ».

À Saint-Vincent-et-les-Grenadines 
 La paroisse administrative de Charlotte.

Au Canada 
 Charlotte est une circonscription électorale du Nouveau-Brunswick
 Charlotte est une circonscription électorale provinciale originelle du Nouveau-Brunswick, correspondant au territoire du comté de Charlotte, de 1785 à 1973.

Littérature et théâtre 
 Charlotte, personnage du manga et de l'anime Berserk
  Charlotte Linlin, Nom de famille des membres de l'équipage de big mom
 Charlotte Baskerville, personnage du manga et de l'anime Pandora Hearts
 Charlotte, personnage du roman Les Souffrances du jeune Werther de Goethe
 Le Capitaine Charlotte, pièce de théâtre de Dumanoir et de Jean-François Bayard, 1842
 Charlotte Castagnier, un des personnages du film Le Petit Baigneur (1968) (interprété par Colette Brosset)
 Charlotte aux fraises, personnage illustrant des cartes de vœux puis décliné en poupée, dessin animé
 Charlotte, personnage et titre du roman de David Foenkinos.
 Charlotte et Henri, une bande dessinée
 Les aventures de Charlotte, une bande dessinée de André Taymans et Rudi Miel

Musique 
 Good Charlotte, groupe de pop rock.
 Charlotte Sometimes, une chanson de The Cure.
 Charlotte, chanson de Pierre Vassiliu.
 Charlotte, chanson du groupe The Young Gods
 Charlotte, personnage de l'opéra Werther (opéra) de Jules Massenet
 La Petite Charlotte, chanson ayant donné son titre à un album de Henri Dès

Autre média 
 Charlotte (1977), série télévisée d'animation japonaise
 Charlotte (2016), série télévisée d'animation japonaise
 Charlotte, film d'animation qui retrace la vie de la peintre allemande Charlotte Salomon
 Charlotte S. (Charlotte), film biographique néerlandais sur Charlotte Salomon
 Charlotte, nom de ring de la catcheuse Ashley Fliehr.

Alimentation 
 Charlotte, nom d'un dessert.
 
 Charlotte à la russe, pâtisserie répandue en Russie (Шарлотка)
 Charlotte aux pommes, pâtisserie répandue en Pologne (Szarlotka)
 Charlotte, variété de fraise ronde, produite de juin à septembre.
 Charlotte, variété de pomme de terre mise sur le marché en 1981, sous licence jusqu'en 2011.

Habillement 
 Charlotte, sorte de bonnet féminin notamment porté en Lorraine.

Botanique
 'Charlotte', cultivar de rosier

Voir aussi 
 Charlottesville, ville de Virginie aux États-Unis.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français
Homonymie de toponyme